Pugwash – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Pugwash – skrót nazwy Konferencji Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych;
 Pugwash – zespół muzyczny.